Sávio Moreira de Oliveira (São Mateus, Espírito Santo, 10 de abril de 2004), conocido mononímicamente como Sávio, es un futbolista brasileño que juega como delantero en el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos, cedido por la Espérance Sportive Troyes Aube Champagne de la Ligue 1 de Francia.

Trayectoria

Comienzos 
Firmó su primer contrato profesional el 18 de junio de 2020, acordando un contrato de tres años con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

Atlético Minero 
El 19 de septiembre de 2020, Sávio hizo su debut profesional con el Atlético, jugando en los últimos diez minutos de la victoria del equipo por 4-3 a domicilio sobre el Atlético Goianiense en la Serie A. El 19 de mayo de 2022, marcó su primer gol como profesional, el último en la victoria por 3-1 en casa de la Copa Libertadores sobre Independiente del Valle.

Troyes 
El 30 de junio de 2022, el Atlético anunció un acuerdo con el City Football Group para el traspaso de Sávio, fijado en 6,5 millones de euros, con otros 6 millones de euros en variables. Lo asignaron inicialmente al Troyes.

Préstamo al PSV 
El 22 de julio de 2022, Sávio fichó cedido por el PSV para la temporada 2022-23.

Selección nacional 
Sávio fue miembro del equipo ganador de Brasil Sub-15 en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-15 de 2015, anotando cuatro goles.

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Sávio en Transfermarkt.
 .

Futbolistas del Clube Atlético Mineiro
Futbolistas de la Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futbolistas del PSV Eindhoven